Todesangst-Christi-Kapelle ist der Name folgender Sakralbauten:

 Todesangst-Christi-Kapelle (Dachau) in Dachau, Oberbayern
 Todesangst-Christi-Kapelle (Gurk) in Gurk, Kärnten
Siehe auch:
 Todesangstbasilika